НК ГОШК је име неколико фудбалских клубова:

 НК ГОШК Дубровник
 НК ГОШК Каштел Гомилица
 НК ГОШК Габела